

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Zaborcze – część wsi Stare Boiska w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Zaborcze – część wsi Zabierzów Bocheński w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Zaborcze – część wsi Grodzisko Dolne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Zaborcze – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Zaborcze – część wsi Radlin w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Zaborcze – część wsi Nowy Kazanów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Zaborcze – część wsi Brzeście w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Zobacz też 
 Zaborce